Flurschütz steht für

 Feldschütze, Person, die als Organ der Feldpolizei über die Ordnung in Feld und Flur wacht

Flurschütz ist außerdem der Familienname folgender Personen:

 Emil Flurschütz (1904–1995), evangelischer Theologe
 Johann Flurschütz (1771–1851), fränkischer Landwirt